Повіт Рісірі
 Рісірі (Хоккайдо)
 Рісірі-Фудзі
 Рісірі (гора)